Holly Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Holly Hill (Florida)
 Holly Hill (North Carolina)
 Holly Hill (Columbus, Ohio), Stadtteil
 Holly Hill (Pennsylvania)
 Holly Hill (South Carolina)

Holly Hill ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:
 Holly Hill (Maryland), ID-Nr. 71000367
 Holly Hill (Virginia), ID-Nr. 73002026

Holly Hill ist der Name folgender Personen:
 Holly Hill (Ruderin) (* 1994), britische Ruderin

Siehe auch:
 Nationalheiligtum Basilika Maria Hilfe der Christen, Wallfahrtsstätte auf dem Holy Hill in Erin, Wisconsin